Santo António (Portugees voor Sint-Antonius) kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Azoren:
Santo António (Ponta Delgada)
Santo António (São Roque do Pico)
Brazilië:
Barra de Santo Antônio (Alagoas)
Novo Santo Antônio (Piauí) (Piauí)
Novo Santo Antônio (Mato Grosso)
Riacho de Santo Antônio (Paraíba)
Santo Antônio (Rio Grande do Norte)
Santo Antônio da Alegria (São Paulo)
Santo Antônio do Amparo (Minas Gerais)
Santo Antônio do Aracanguá (São Paulo)
Santo Antônio do Aventureiro (Minas Gerais)
Santo Antônio da Barra (Goiás)
Santo Antônio do Caiuá (Paraná)
Santo Antônio do Descoberto (Goiás)
Santo Antônio de Goiás (Goiás)
Santo Antônio do Grama (Minas Gerais)
Santo Antônio do Içá (Amazonas)
Santo Antônio do Itambé (Minas Gerais)
Santo Antônio do Jacinto (Minas Gerais)
Santo Antônio do Jardim (São Paulo)
Santo Antônio de Jesus (Bahia)
Santo Antônio do Leverger (Mato Grosso)
Santo Antônio de Lisboa (Piauí)
Santo Antônio dos Lopes (Maranhão)
Santo Antônio dos Milagres (Piauí)
Santo Antônio das Missões (Rio Grande do Sul)
Santo Antônio do Monte (Minas Gerais)
Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro)
Santo Antônio do Palma (Rio Grande do Sul)
Santo Antônio do Paraíso (Paraná)
Santo Antônio da Patrulha (Rio Grande do Sul)
Santo Antônio do Pinhal (São Paulo)
Santo Antônio do Planalto (Rio Grande do Sul)
Santo Antônio da Platina (Paraná)
Santo Antônio de Posse (São Paulo)
Santo Antônio da Prata (kerk in Nova Iguaçu)
Santo Antônio do Retiro (Minas Gerais)
Santo Antônio do Rio Abaixo (Minas Gerais)
Santo Antônio do Sudoeste (Paraná)
Santo Antônio do Tauá (Pará)
Kaapverdië:
Santo António (Kaapverdië)
Madeira:
Santo António (Funchal)
Santo António da Serra (Madeira)
Santo Antonio da Serra (Machico)
Santo António da Serra (Santa Cruz)
Sao Tomé en Príncipe:
Santo António (Sao Tomé en Principe)